Автостанція «Магдалинівка» - головна автостанція районного центра Магдалинівського району. Автостанція входить до ПАТ «Дніпропетровське обласноге підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Магдалинівка — Дніпро
 Магдалинівка — Кам'янське-2

Транзитні 
 Дніпро — Полтава-1
 Дніпро — Царичанка
 Дніпро — Зачепилівка
 Дніпро — Нехвороща
 Дніпро — Бабайківка
 Дніпро — Бузівка (Магдалинівський район)
 Дніпро — Заплавка (Магдалинівський район)
 Дніпро — Йосипівка (Магдалинівський район)
 Дніпро — Краснопілля (Магдалинівський район)
 Дніпро — Личкове (Магдалинівський район)
 Дніпро — Почино-Софіївка (Магдалинівський район)
 Дніпро — Ряське (Машівський район, Полтавська область)
 Дніпро — Топчине (Магдалинівський район)
 Дніпро — Чернеччина (Магдалинівський район)

Примітки 
ВАТ "ДОПАС" 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області